

События 
Рим:
 Консулы Марк Эмилий Лепид (патриций) и Гай Попилий Ленат (плебей).

Сирия:
 Деметрий враждебно относился к Ариарату V, царю Каппадокии (родственнику Аттала), так как тот отверг брак с его сестрой. Деметрий принял к себе его брата Олоферна, законно свергнутого с престола Ариартом.

Китай:
 Хунну совершают набеги на Китай.

Родились 
 Публий Рутилий Руф — консул 105 года до н. э.;
 Марк Цецилий Метелл — консул 115 года до н. э.

Скончались 
 Император Когэн — 8-й император Японии.
 Луций Корнелий Цинна (монетарий) — римский государственный деятель, монетарий.

См. также